Sanguino puede referirse a:

Botánica 
 el nombre común de la planta Cornus sanguinea; 
 el nombre común de la planta Phillyrea latifolia;
 el nombre común de la planta Rhamnus alaternus;
 el nombre común de la planta Rhamnus frangula;

Apellido 
 Luis Antonio Sanguino de Pascual (1934-), escultor español - conocido como "Sanguino".
 Francesc Sanguino (1964-), dramaturgo y director de Teatro español.
 Antonio Sanguino (1965-), político y sociólogo colombiano.

Robótica 
  Sanguino. Microcontrolador compatible con Arduino